Osoby o tym nazwisku:
 Mirela Gawłowska – polska łyżwiarka figurowa
 Monika Surma-Gawłowska – polska italianistka